Сеймур Эльман оглы Тагиев (; 1 января 1992, Товуз, Азербайджанская ССР) — азербайджанский футболист. Выступает на позиции полузащитника.

Биография 
Родившийся в 1992 году в городе Товузе Сеймур Тагиев является воспитанником товузской школы футбола.

Клубная карьера 
Профессиональную карьеру футболиста начал в 2008 году в составе ФК «Туран» Товуз, ведущего борьбу в Премьер-Лиге Азербайджана. Выступает в составе товузцев под №18.

Чемпионат 
Статистика выступлений в чемпионате Азербайджана по сезонам:

Кубок 
Статистика выступлений в Кубке Азербайджана по сезонам:

Примечания

Ссылки 
 Профиль игрока на сайте ПФЛ - Профессиональной Футбольной Лиги Азербайджана
 Seymur Tağıyev on www.football.com

Источники 
 Профиль игрока на soccerway.com
 ФК «Туран» заявил на сезон 24 футболиста
 

Футболисты Азербайджана
Игроки ФК «Туран» Товуз